La mer de l'Est peut se rapporter à :
 Mer Morte
 Mer de Chine orientale
 Mer du Japon
 Mer de Chine méridionale
 Mer Baltique

Voir aussi 
 Flotte de Donghae(?)
 Pont de Donghae